Jan Radomski (botanik)
 Jan Radomski (lekkoatleta)
 Jan Radomski (ksiądz)